Biko steht für:

 Biko, einen philippinischen Reiskuchen, siehe Reiskuchen#Philippinen
 Steve Biko (1946–1977), südafrikanischer Bürgerrechtler
 einen Song und Maxisingle aus dem Album Melt des Musikers Peter Gabriel
 Steve Biko FC, Fußballverein in Gambia

Siehe auch:
 Bico
 Piko
 Pico